Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua fenicia
 PHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Huron (Stati Uniti)